Туран (Turan) — назва кількох футбольних клубів:
 Туран (Товуз) — азербайджанський футбольний клуб із міста Товуз.
 Туран (футбольний клуб, Туркестан) — казахський футбольний клуб із міста Туркестан.
 Туран (Дашогуз) — туркменський футбольний клуб із міста Дашогуз.

Див. також 
 Туран (значення)